Camellia, New South Wales - suburbie a orașului Sydney, Australia
Camelie (plantă) - un gen de plante

Vezi și
Camelia